

Grèce antique 
 Une olympiade était dans le monde grec une unité de temps constituée par la période de quatre années s’écoulant entre deux Jeux olympiques.

Compétitions sportives et intellectuelles 
Le terme olympiades fait principalement référence à une compétition, souvent sportive ou intellectuelle. Le terme est une référence aux Jeux olympiques :

 les Jeux olympiques modernes
 les Olympiades d'échecs
 les Olympiades internationales de sciences :
 Olympiades internationales de mathématiques
 Olympiades internationales de physique
 Olympiades internationales de chimie
 Olympiades internationales d'informatique
 Olympiades internationales de biologie
 Olympiades internationales d'astronomie
 les Olympiades de physique en France
 les Olympiades des métiers

Toponyme  
 
 le quartier des Olympiades dans le  dont chaque immeuble ou équipement porte le nom d'une ville olympique ; 
 Olympiades, une station de métro située à proximité de ce site, actuel terminus sud de la ligne 14 du métro de Paris.

Cinéma  
 Les Olympiades, un film français réalisé par Jacques Audiard